Burg Landsberg ist der Name folgender Burgen:
 Burg Landsberg (Elsass)
 Burg Landsberg (Sachsen-Anhalt) b. Halle (Saale)
 Burg Landsberg (Pfalz)
 Burg Lanšperk, im Okres Ústí nad Orlicí in Tschechien
 ursprünglicher Name der Ruine Tuttwilerberg, Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Schloss Landsberg
 Burg Hohlandsberg
 Burgruine Hohenlandsberg